João Filipe Iria Santos Moutinho (Portimão, 8 september 1986) is een Portugees voetballer die doorgaans als middenvelder speelt. Hij verruilde AS Monaco in juli 2018 voor Wolverhampton Wanderers. Moutinho debuteerde in 2005 in het Portugees voetbalelftal.

Clubcarrière

Sporting Portugal
Moutinho tekende zijn eerste professionele voetbalcontract toen hij dertien jaar oud was. Hij brak in 2004 door bij het jeugdelftal van Sporting Portugal. Moutinho was zeventien jaar toen hij voor het eerst werd opgenomen in de A-selectie van Sporting Portugal. Daarmee speelde hij in 2005 in de UEFA Cup. Moutinho wist zich op te werken naar het basiselftal en was sindsdien een vaste waarde bij Sporting Portugal: sinds het seizoen 2005/06 speelde hij elk competitieseizoen rond de dertig duels. Hij werd na het vertrek van Ricardo Sá Pinto, Custódio en Ricardo benoemd tot aanvoerder. Hij had de twijfelachtige eer als enige speler van Sporting Portugal te kunnen scoren tegen Bayern München in een met 7-1 verloren wedstrijd in de achtste finale van de UEFA Champions League 2008/09. In juli 2010 vertrok de aanvoerder Moutinho naar FC Porto, dat hem kocht voor elf miljoen euro. FC Porto was de club waarmee Sporting Portugal een sportieve rivaliteit kende.

FC Porto
Op 3 juli 2010 tekende Moutinho een contract bij FC Porto. FC Porto betaalde ongeveer elf miljoen euro voor de middenvelder. Hij beleefde een succesvol eerste seizoen, daar hij met FC Porto de landstitel, beker en UEFA Europa League won. Moutinho zou nog twee jaar bij de Portugezen spelen, waarin hij nog twee titels en drie supercups zou winnen.

AS Monaco
Samen met ploegmaat James Rodríguez vertrok Moutinho op 24 mei 2013 voor een gezamenlijk bedrag van ongeveer zeventig miljoen euro naar de Monegaskische club AS Monaco. Op 1 september maakte hij zijn debuut in de Franse competitie tegen Olympique Marseille (1-2 winst). Emmanuel Rivière maakte in de tachtigste minuut het beslissende doelpunt, op aangeven van Moutinho. In het seizoen 2014/15 was hijzelf de matchwinner in het Champions Leagueduel tegen Bayer 04 Leverkusen (1-0). Hij werd kampioen in het seizoen 2016/17.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 4 april 2020.

Interlandcarrière
Moutinho maakte zijn debuut in het Portugees voetbalelftal op 17 augustus 2005 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Egypte. Na rust verving hij Petit. Toenmalig bondscoach Luiz Felipe Scolari was onder de indruk van Moutinho en nam hem mee naar het Europees kampioenschap voetbal 2008. Hij nam met zijn vaderland eveneens deel aan de EK-eindronde 2012 in Polen en Oekraïne. Bij dat laatste toernooi werd de ploeg van bondscoach Paulo Bento in de halve finale na strafschoppen (2-4) uitgeschakeld door titelverdediger en buurland Spanje. In de reguliere speeltijd plus verlenging waren beide ploegen blijven steken op 0-0. Moutinho miste een strafschop in de strafschoppenreeks. Zijn inzet werd gekeerd door de Spaanse doelman Iker Casillas. Moutinho maakte zijn WK-debuut in de eerste wedstrijd (4-0 verlies) van de Portugezen op het wereldkampioenschap voetbal 2014 tegen Duitsland. Hij stond gepositioneerd als centrale middenvelder, naast Miguel Veloso (na rust Ricardo Costa) en zag Hummels eenmaal en Thomas Müller driemaal scoren. Bondscoach Fernando Santos nam Moutinho op 17 mei 2016 op in de Portugese selectie voor het Europees kampioenschap voetbal 2016 in Frankrijk. Zijn landgenoten en hij wonnen hier voor het eerst in de geschiedenis van Portugal een groot landentoernooi. Een doelpunt van Éder in de verlenging besliste de finale tegen Frankrijk: 1-0. Moutinho nam in juni 2017 met Portugal deel aan de FIFA Confederations Cup 2017, waar de derde plaats werd bereikt. Portugal won in de troostfinale van Mexico (2-1 na verlenging).

Erelijst

Zie ook 

 Lijst van spelers van het Portugese voetbalelftal

Portugees voetballer